A Coronation Cup foi uma competição de futebol disputada entre quatro times inglêses e quatro escocêses com o objetivo de celebrar a coroação da Rainha Elizabeth II em 1953. A competição foi disputada em maio de 1953.
Este torneio, como o Troféu de Exibição Imperial, foi levado com seriedade pelos clubes, como também serviu para estes testarem seus plantéis contra os de times de outros países dias antes do início das competições européias. 

Os participantes foram: Aberdeen, Celtic, Hibernian e Glasgow Rangers, Arsenal, Newcastle, Manchester United e Tottenham (Inglaterra).

Celtic e Hibernian fizeram a final no Hampden Park, com o Celtic se sagrando campeão após uma vitória de 2-0 para um público de 117.060 pessoas.

Participantes 
  Rangers
  Celtic
  Hibernian
  Aberdeen
  Newcastle United
  Manchester United
  Arsenal
  Tottenham Hotspur

Tabela

Quartas-de-final

Quartas de Final Replay

Semi-finais

Final

 Celtic: Bonnar, Haughney, Rollo, Evans, Stein (capitão), McPhail, Collins, Walsh, Mochan, Peacock, Fernie
 Hibernian: Younger, Govan, Paterson, Buchanan, Howie, Combe, Smith, Johnstone, Reilly, Turnbull, Ormond.

Ligações externas
  Site na RSSSF sobre a Coronation Cup
 Texto sobre a Coronation Cup

Futebol do Reino Unido
Futebol de 1953 na Escócia
Futebol de 1953 na Inglaterra